

Cinema 
 Twilight Time – film del 1982 diretto da Goran Paskaljevic

Musica 
 Twilight Time – singolo dei The Platters del 1958
 Twilight Time – traccia dell'album Days of Future Passed dei The Moody Blues del 1967
 Twilight Time – album degli Stratovarius del 1992